Composta – sinonimo di Compost
 Composta – dolce a base di frutta